

Cinema 
Feedback – film del 2019 diretto da Pedro C. Alonso

Musica 
 Feedback – album di Les Paul del 1944
 Feedback – EP degli Spirit del 1972
 Feedback – EP dei Rush del 2005
 Feedback – album dei Jurassic 5 del 2006
 Feedback – singolo di Janet Jackson del 2007, dall'album Discipline

Informatica
Feedback (o Feed-back) – giudizio dato ad un utente nei siti di compravendita o negli App Store
Feedback – elenco contenente possibili migliorie e segnalazioni di errori, inviato allo sviluppatore di un'applicazione da un utente che la collauda.

Altro 
 Retroazione – capacità di un sistema dinamico di tenere conto dei risultati del sistema per modificare le caratteristiche del sistema stesso
 Retroazione – capacità di un organismo di autoregolarsi
 Effetto Larsen o feedback acustico
 Biofeedback (retroazione biologica) – metodo d'intervento psicofisiologico inquadrabile nell'ambito della psicofisiologia applicata